Die Süper Lig 2016/17 (offiziell: Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu) war die 59. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 19. August 2016 mit dem Heimspiel des Aufsteigers Adanaspor gegen Bursaspor und endete am 3. Juni 2017 mit dem letzten Spieltag. Aufgrund des Todes von Turgay Şeren am 7. Juli 2016 beschloss der türkische Fußballverband am 13. Juli 2016 die Saison 2016/17 in Anlehnung an die türkische Fußballtorhüter-Legende Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu zu nennen.

Aufsteiger Alanyaspor wurde der 69. Teilnehmer seit Gründung der Süper Lig. Beşiktaş Istanbul wurde am 33. Spieltag vorzeitig türkischer Meister.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2016/17 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Als Zweitligameister stieg Adanaspor auf und kehrte nach 13 Jahren wieder in die Süper Lig zurück. Als Vizemeister der TFF 1. Lig schaffte auch Kardemir Karabükspor den Aufstieg und schaffte dadurch den direkten Wiederaufstieg in die Süper Lig. Der dritte und letzte Aufsteiger wurde der Playoff-Sieger Alanyaspor, der mit diesem Erfolg zum ersten Mal in seiner Historie an der Süper Lig teilnimmt.

Besondere Vorkommnisse 
 Der Klub Torku Konyaspor unterschrieb am 20. April 2016 mit dem Unternehmen Atiker ein Name-Sponsoringvertrag über drei Jahre. Der Klub wird den Firmennamen in seinem Vereinsnamen mitführen und demzufolge Atiker Konyaspor heißen.
 Die Begegnung Adanaspor gegen Kasımpaşa Istanbul (2:0) wurde mit 3:0 für Adanaspor gewertet. Kasımpaşa Istanbul hatte sechs inländische Spieler im Kader, sieben Spieler sind jedoch die Mindestanforderung.

Statistiken

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Torvorlagenliste 

Bei gleicher Anzahl von Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Scorerliste 
Bei gleicher Anzahl von Scorerpunkten zählen die mehr geschossenen Tore, bei gleicher Anzahl von Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Zuschauertabelle

Trainer

Trainerwechsel vor der Saison

Trainerwechsel während der Saison

Spielstätten

Sponsoren und Ausstatter

Die Meistermannschaft von Beşiktaş Istanbul 
Es sind alle Spieler aufgelistet die mindestens einmal auf der Ersatzbank saßen.

Weblinks 
 Süper Lig 2016/17 auf kicker.de

Einzelnachweise 

2016 17
Fußballsaison 2016/17